Nordland I — одиннадцатый полноформатный альбом группы Bathory, вышедший в 2002 году.

Об альбоме 
Nordland I характеризуется возвращением к викинг-металу, имевшему место в середине творчества группы.

Список композиций

Участники записи 
 Quorthon — гитара, бас-гитара, вокал

Ссылки 
 Официальный сайт группы Bathory

Альбомы Bathory